Thomas Grey ou de Grey peut se référer à :

Thomas Grey
 Thomas Grey (chroniqueur) ou Thomas Gray (mort v. 1369), chroniqueur anglais
 Thomas Grey (1384-1415), meneur du complot de Southampton
 Thomas Grey (1er marquis de Dorset) (v. 1455-1501),  comte d'Huntingdon puis  marquis de Dorset, courtisan et aristocrate anglais
 Thomas Grey (2e marquis de Dorset) (1477-1530),  marquis de Dorset, important baron anglais
 Thomas Grey (v. 1508-1559), parlementaire anglais pour le Staffordshire
 , parlementaire anglais en 1557 pour Norwich
 Thomas Grey (avant 1512-1570), parlementaire anglais pour le Northumberland
 Thomas Grey (1549-1590), parlementaire anglais pour le Northumberland
  (1575-1614), soldat et courtisan anglais
 Thomas Grey (2e comte de Stamford) (1653/4-1720),  de Stamford, conspirateur et homme politique anglais
  (1622-1657), parlementaire anglais et juge de Charles  d'Angleterre
 , joueur gallois des années 1900 et 1910

Thomas de Grey
 Thomas de Grey (1680-1765), parlementaire anglais pour le Norfolk 1715-27
 Thomas de Grey (1717-1781), parlementaire anglais pour le Norfolk 1764-74
 Thomas de Grey (2e baron Walsingham) (1748-1818), parlementaire britannique
 Thomas de Grey (2e comte de Grey) (anciennement Robinson et Weddell) (1781-1859), homme politique britannique
 Thomas de Grey (6e baron Walsingham) (1843-1919),  Walsingham, homme politique et entomologiste amateur britannique

Voir aussi